Bompas ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Bompas (Ariège) im Département Ariège
 Bompas (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales